Первая Федеральная Лига Югославии 1962/1963 () — 34-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1962/1963
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1962 году
Спорт в Югославии в 1963 году